SEE Electrical Expert — профессиональное электрическое программное обеспечение, специально предназначенное для проектирования функциональных и электрических принципиальных схем, для разработки и описания электрических кабельных систем, систем автоматики, систем энергоснабжения, компоновки электрических панелей и шкафов, программируемых контроллеров и прочих систем.

Обзор SEE Electrical Expert 
Эксперт среди ECAD-систем, который позволяет повысить качество проектирования с учётом современных требований, предъявляемых к современному профессиональному программному обеспечению и технологиям автоматизации производственных процессов, за счёт использования внедренной системы автоматического контроля над процессом проектирования электрических схем, проведения всевозможных проверок и контроля электромагнитной совместимости используемого оборудования, использование различных автоматических функции по присвоению обозначения и нумерации различных элементов (блоков, разъёмов, контактов соединителей и клеммных блоков, линий связей и т. д.), проверки наполняемости соединителей, контроля сдвоенности клемм и правильности их подключения, соответствие выбранных типов проводов заданным параметрам сигналов в режиме реального времени и проверки на наличия короткого замыкания в цепи.

SEE Electrical Expert — позволяет эффективно решать задачи, связанные с проектированием электрических жгутов кабельной сети, за счет обеспечения совместимости между электрическими схемами. Автоматически позволяет провести трассировку проводов с учётом ЭМС, а также предоставляет автоматические расчеты по длинам проводов в жгутах, определение масс и диаметров ветвей жгутов. А также взаимодействует с системами трехмерного моделирования для уточнения геометрии и задания различных требования при монтаже на изделие, работа с PDM системами и полная подготовка конструкторской документации на электрическую кабельную сеть по ЕСКД.

SEE Electrical Expert разработан французской компанией IGE+XAO, являющейся лидером на рынке профессионального электрического программного обеспечения уже более 35 лет.

Основные преимущества 
 использование возможности организации работы нескольких специалистов в одном проекте одновременно, за счет использования единой электрической базы данных;
 настройка различных параметров и методов проектирования, что позволяет настроить систему под работу специалиста;
 использование отдельного модуля для полного проектирования 2D жгутов, прокладки проводов и получения полного комплекта документации на кабельную сеть в ЕСКД;
 конфигурирование и управление различными версиями документов и листов проекта;
 управление перекрестными ссылками в режиме реального времени (например переход между реле к его контактам на схеме);
 использование встроенных механизмов контроля и проверок на электромагнитную совместимость, заполненность электрического оборудования, проверка на наличие короткого замыкания в сети и т. д.);
 использование встроенного альбома символов, включающий более 1000 элементов в соответствии с различными международными стандартами IEC,IEEE, и т. д.);
 определение собственных символов с наделением различным параметров и электрических характеристик;
 использование отдельной электрической базы данных оборудования с информации о поставщиках, серийных номерах и различных электрических параметрах;
 обновляемый электронный каталог оборудования, доступный в режиме онлайн с более 600 000 деталей (ABB, Legrand, Eaton — Moeller Electric, Phoenix Contact, Rockwell Automation — Allen Bradley, Schneider Electric, Siemens, Socomec, WAGO, Weidmüller и прочие);
 компоновка распределительных щитов и контроль коллизий, а также использование различных иллюстраций;
 интеграция с 3D системой для работы с трёхмерной моделью распределительного щита;
 проектирование ПЛК-контроллеров, с возможностью автоматической генерации карт ввода-вывода;
 множество встроенных шаблонов;
 автоматическое присвоение обозначений различным элементам схемы (клеммы, разъемы, контакты, линии связи и т. п.)
 автоматическое формирование различных спецификаций и стандартных отчётов с использованием собственных шаблонов;
 наглядное представление различных данных с возможностью фильтрации и сортировки;
 автоматическая трассировка сигналов в жгутах;
 автоматическое назначение и управление проводами;
 автоматический расчёт длин проводов, масс и диаметров ветвей;
 импорт/экспорт данных при работе Autocad документами;
 экспорт данных в различные форматы PDF, BMP, JPG, TIFF и т. д.;
 экспорт данных в XML для передачи данных из электрического проекта в различные системы:
   - механические CAD (Catia, Solidworks, Creo, NX, Inventor AutoCAD и т.д.);
   - PDM (SmarTeam, WindChill, TeamCenter, SolidWorks ePDM, …);
   - ERP (SAP, …);
   - различные специализированные системы;
 100 % поддержка Unicode;
 использование поддержки многоязычности электрических схем для избежания перерисовки схемы на другом языке;
 использование различных скриптов для расширения базового функционала.

Базовая конфигурация: Control package 
 создание и редактирование электрических схем;
 управление символами (создание и редактирование «умных» символов);
 управление шаблонами проектов, листов и схем, используя интерфейс Explorer;
 управление версиями;
 многопользовательское управление;
 автоматическое определение точек соединений в соответствии с направлением кабеля;
 экспорт в различные форматы (BMP, JPG, TIFF, PCX, SVG, CGM);
 экспорт проекта в PDF формат;
 автоматическое присвоение обозначений различным компонентам, проводам, а также использование пользовательского формата (возможность создания собственного формата);
 соответствие различным стандартам и методам работы (IEC стандарт…);
 повторное присвоение обозначений всему или части проекта (или изменение стандарта используемых обозначений в процессе проектирования);
 управление эквипотенциальными сетями в режиме реального времени;
 инструменты для рисования;
 управление перекрестными ссылками в режиме реального времени (поддержка перекрестных ссылок между листами проекта);
 выбор компонента в соответствии с логическими ограничениями (количество используемых и доступных контактов);
 контроль данных(определение короткого замыкания, проверка ссылок и т. д.)
 использовать различные системные функции Windows для удобства работы: «drag-and-drop», копирование\вставка, возможность отмены действий, контекстные меню (выпадающие списки), панели иконок и прочее;

Расширенная конфигурация: Harness package 
SEE ELECTRICAL EXPERT — Harness Package включает в себя все необходимые инструменты для разработки полной конструкторской документации на электрическую кабельную сеть. Harness package конфигурация позволяет:
 управлять проектами с большим количеством листов (поддержка использования ссылок на элементы в другом листе проекта);
 автоматически проводить разделение проводов на сегменты при подключении нового оборудования;
 назначать оборудование на блоки оборудования, разъемы, провода и кабели;
 автоматически присваивать обозначения компонентам;
 автоматически нумеровать контакты в зависимости от используемого соединителя или клеммного блока;
 автоматически вставлять соединители;
 управление всеми типами контактов (гнездовых, штыревых…);
 осуществлять контроль работы в режиме реального времени (на дублирование контактов, на превышение максимального количества контактов…);
 управлять контактами, заменять контакты, управлять незадействованными контактами;
 управлять структурой соединителя (корпус соединителя, контакты и прочие аксессуары);
 управлять соединительными парами (автоматическая нумерация контактов…).
 управлять сетями сигналов в режиме реального времени;
 задавать число проводов, цвет, калибр и другие различные пользовательские атрибуты;
 управление типами кабелей (экранированный, витая пара, коаксиальный,…);
 трассировать провода в жгуте;
 автоматически генерировать различные перечни по: оборудованию, кабелям и проводам, производителям …

SEE ELECTRICAL EXPERT дает возможность пользователю создавать своё собственное рабочее окружение для соответствия различным нормам и стандартам, используемых во многих отраслях: авиации, автомобилестроении, космонавтике, железнодорожном транспорте, кораблестроении, промышленном производстве и т. д. содержит библиотеку символов более 4000 компонентов, разработанных под международные стандарты, такие как ATA, BNAE, DOD-STD-863B. Использует базу данных электрического оборудования, соединителей, кабелей и проводов, позволяет управлять назначением оборудования для компонентов, указанием производителей и других технических характеристик изделий, импорт/экспорт данных для совместной работы с внешними данными, управление методами работы в соответствии с различными нормами и стандартами, проводить нумерацию проводов и кабелей, назначение сигналов, формирование позиционных обозначений для оборудования и соединителей, позволяет управлять различными настройками форматами листов и основной надписью.

Дополнительные модули SEE Electrical Expert

Многопользовательский режим 
Concurrent Engineering
 одновременная работа нескольких пользователей над одним проектом;
 управление конфликтами (при одновременном доступе к данным);
 просмотр изменений, внесенных другими пользователями;
 средства коммуникации онлайн (поддержка чата).

Проектирование 
Harness documentation
 проектирование электрических жгутов на логическом и физическом (2D уровне);
 установка оборудования;
 автоматическая прокладка проводов и кабелей в электрических жгутах в соответствии с электрической схемой;
 автоматический расчет длины кабелей и проводов жгута, а также диаметров его различных ветвей.
End-Fitting
 определение материалов для заделки проводов.
3D Panels для SolidWorks
 размещение оборудования в 3D Solidworks;
 реалистичное представление оборудования и компоновок на панелях;
 управление коллизиями.
Panels 
 размещение оборудования и контроль коллизий;
 ассоциативное определение размеров;
 управление стойками и кабельными каналами;
 помощь в выборе корпуса;
 навигация между компоновкой на панели и схемой.
Panels Manufacturing (Включает в себя модуль Panels)
 прокладка проводов в электрических шкафах;
 расчет длин проводов;
 расчет процента заполнения кабельных каналов;
 автоматическое управление перечнем кабелей;
 генерация схем размещения отверстий.

Управление и обмен данными 
Open Data
 экспорт данных из проекта для быстрого редактирования в Excel или в другом приложении;
 контроль соответствия данных при обратном импорте.
Data Extractor
 пользовательский экспорт данных в XML формат.
Interfaces CATIA, SolidWorks, Creo, NX, Inventor
 экспорт оборудования;
 экспорт таблицы соединений.
Translation
 перевод проектов на различные языки;
 управление многоязычными проектами.
DXF / DWG 
 импорт/экспорт файлов в DXF и DWG формат.
Parts List Manager 
 база данных оборудования в формате MS SQL Server или Oracle;
 управление перечнем деталей (номера версий и т. д.);
 перечни оборудования для импорта (предварительные перечни);
 автоматическое назначение кода оборудования.
PDM Connect
 интеграция данных с PDM или ERP системами (Teamcenter- Siemens, Windchill-PTC, SAP…).
SmarTeam Integration
 интеграция проектов и ассоциативных документов в PDM-системе;

 управление проектами в See Electrical Expert и/или в Enovia SmarTeam.
SolidWorks ePDM Interface
 сохранение и синхронизация проектов и атрибутов в SolidWorks Enterprise PDM
Options & Variants
 управление множеством конфигураций в единственной папке;
 обозначение валидности для символов и точек соединений;
 иерархическая структура опций/вариантов; определение валидности, как Булевское выражение;
 фильтрация данных схемы и данных экспорта.

Ссылки 
 Официальный дистрибьютор программного продукта в России и странах СНГ https://www.dipaul.ru/ 
 Официальный сайт компании разработчика http://www.ige-xao.com 

САПР